USS Chester war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Chester benannt wurden:

 USS Chester (CL-1), leichter Kreuzer der Chester-Klasse
 USS Chester (CA-27), Kreuzer der Northampton-Klasse

Chester